Godów (gromada w powiecie opolsko-lubelskim) (puławski/opolsko-lubelski/bełżycki/opolsko-lubelski)
 Godów (gromada w powiecie wodzisławskim) (rybnicki/wodzisławski)